Hiperbola može značiti:

 Hiperbola (figura), književni oblik, preuveličavanje
 Hiperbola (krivulja), matematika, krivulja drugog reda